Sins of a Solar Empire — компьютерная игра в жанре стратегия в реальном времени, разработанная . Игра издана компанией Stardock Entertainment, выход игры в Европе и США состоялся 4 февраля 2008 года и 28 марта 2008 года в России.

Обзор

Сюжет 
Сюжета как такового нет. Есть лишь завязка, представленная в начальном видеоролике. В каждом дополнении она разная. Задача игрока заключается в исследовании и завоевании соседних планет, за что присваиваются достижения. Кампания не рассчитана на одиночную игру: игровой процесс происходит либо против искусственного интеллекта в режиме оффлайн, либо против реальных игроков онлайн.

Игрок контролирует одну из трёх игровых рас в пространстве «песочницы» из планет и других космических объектов.

Цель игры 
Основной целью игры является полное завоевание господства в галактике, для чего вам придётся колонизировать планеты и другие космические объекты, развивать инфраструктуру, вести научные исследования, а также вступать в схватки с представителями двух других рас, представленных в игре.

Возможности игрока 
Игроки могут смотреть на звёздные системы, а также масштабировать камеру для отображения отдельных планет и даже индивидуальных кораблей и истребителей. Этот режим стратегического приближения напоминает игру «Supreme Commander». Игра также напоминает пошаговую стратегию «Galactic Civilizations 2: Dread Lords».

В игре есть три основных неисчерпаемых ресурса. Кредиты (валюта всех рас), получаемая вследствие завершения заданий, сбора наград и взимания налогов; металл (для создания орбитальных баз и кораблей), добываемый на металлических астероидах и вулканических планетах; и кристаллы (для создания продвинутых технологий и крупных кораблей), добываемые на кристальных астероидах и ледяных планетах. Игрок может строить планетарные и орбитальные структуры, включая научно-исследовательские лаборатории и оборонные платформы. Постройки делятся на логистические и тактические. Логистические структуры включают в себя верфи, исследовательские лаборатории и т. п., тогда как тактические включают в себя оборонные сооружения, генераторы фазовых помех и сверхоружие каждой расы. Захват вражеских планет осуществляется двумя способами: распространение культуры (использование пропаганды) и орбитальная бомбардировка.

Дипломатия позволяет игроку создавать союзы, тогда как чёрный рынок позволяет назначать на своих союзников или врагов награды у пиратов. Особо финансово талантливые игроки могут даже подрывать экономику врага манипулируя ценами на чёрном рынке.

Игровой процесс 
Действие игры происходит полностью в космосе в 3-х измерениях.

После выбора карты (также имеется возможность генерации карты случайным образом или самостоятельное конструирование при помощи встроенного редактора) предлагается выбрать соперников и их характеристики, можно также положиться на случайный выбор компьютера.

После нажатия кнопки «начать» игрок оказывается в космическом пространстве над одной из планет (выбор планеты производится компьютером). Дальнейшее развитие игры зависит от действий игрока. Нужно развивать производство, инфраструктуру планеты, строить боевые корабли, производить исследование локации, изучать научные технологии, захватывать и колонизировать ближайшие космические тела.

Управление процессом осуществляется с помощью мыши и «горячих» клавиш на клавиатуре. Условно можно разделить процесс управления на две составляющие: глобальное и локальное управление, причём переход из одного режима в другой осуществляется плавно, без чётко выраженной границы, путём вращения колёсика мыши или нажатия Caps Lock. При изменении увеличения корабли и объекты в зависимости от размера переходят в пиктограммы, затем то же самое происходит с планетами и целыми звёздными системами.

В локальном режиме (на экране в этот момент отображается планета со всеми кораблями и строениями вокруг неё) можно осуществлять управление отдельными объектами, объединять боевые корабли во флотилии, указывать конкретную цель для атаки.

В глобальном режиме (на экране в этот момент отображается карта с планетами системы и пиктограммами флотов) можно осуществлять управление группами объектов (флотилиями)и совершать перемещения между планетами. Перемещение (прыжки) флотов между планетами осуществляется по «фазовым линиям», определённым образом связывающих все планеты системы; межзвёздные перелёты осуществляются свободно, но от одной звезды к другой. Прыжки вблизи планет или других небесных тел невозможны (за исключением особых кораблей), так что кораблям необходимо сперва выйти за пределы «гравитационного колодца», прежде чем прыгать в фазовое пространство. Также, в некоторых системах существуют природные червоточины (называемые в игре «Чёрные дыры»), позволяющие мгновенное передвижение на любое расстояния к определённой другой червоточине. Фазовые линии, связанные с известной планетой, отображаются всегда; для исследования планеты необходимо просто послать туда любой корабль, хотя специальный быстроходный фрегат-разведчик подходит больше всего. В игре нет понятия «поле зрения»: любой юнит видит весь гравитационный колодец. Цвет фазовых линий показывает распространение культуры различных игроков.

Корабли в оригинальной игре делятся на четыре класса:
 малые (истребители и бомбардировщики) — запускаются со специальных крейсеров, флагманов или орбитальных ангаров; неспособны выполнять фазовые прыжки, бесплатны, заказываются автоматически восстанавливающимися эскадрильями из 3-11 машин.
 фрегаты — костяк флота, «рабочие лошадки» войны и мира. Делятся на разведчики, колонизаторы, основные боевые, осадные (бомбардирские корабли), противоистребительные (зенитные) и дальнобойные.
 крейсеры — делятся на безоружные лёгкие космоносцы, корабли наступательной поддержки, корабли оборонительной поддержки и тяжёлые крейсеры.
 крупные (флагманские), которые являются «геройскими юнитами», имея множество спец-способностей и собирая опыт. Количество флагманов в игре жёстко ограничено, так что большинство огневой мощи флота зависит от фрегатов. Делятся на линкоры, большие космоносцы, дредноуты (легко бронированные, но мощно вооружённые), линейные крейсеры (корабли поддержки) и корабли носители () — линейные крейсеры с спецспособностью «Колонизировать». Все флагманы имеют одинаковую стоимость и доступны с начала игры; первый флагман строится полностью бесплатно.

В дополнении Rebellion появилось 2 новых класса кораблей:
 корветы — дешёвые и быстрые корабли, вооружённые несколькими видами оружия. Эффективны практически против всех классов. Совершают атаку так же, как истребители: нападают, отходят, и снова нападают. У каждой фракции свой корвет.
 титаны — огромные корабли колоссальной мощи, способны в одиночку уничтожить целый флот. Титаны, как и крупные корабли, являются «геройскими юнитами», но в отличие от них, при гибели, и последующий постройке, новый титан того же уровня, что и погибший. У каждого игрока, одновременно может быть лишь 1 титан. Титаны, как и корветы, у каждой фракции свои.

Ресурсы 
В игре присутствуют три вида ресурсов которые необходимы для строительства кораблей и сооружений, а также торговли.
 Кредиты — основная валюта в игре. Необходима для строительства объектов и кораблей, проведения исследований, торговле на чёрном рынке. Поступает в виде налогов с населения колонизированных планет. Причём чем больше населения на планете, тем больше поступления кредитов. Для увеличения населения необходимо развивать инфраструктуру планеты.
 Металл — ресурс необходимый для постройки кораблей и объектов, проведения исследований. Поступает с астероидов находящихся в гравитационном кольце планеты. Для добычи необходимо построить на соответствующем астероиде фабрику по добыче металла.
 Кристаллы — ресурс необходимый для постройки улучшенных кораблей и объектов, проведения исследований. Поступает с астероидов находящихся в гравитационном кольце планеты. Для добычи необходимо построить на соответствующем астероиде фабрику по добыче кристаллов.
 Влияние — измеряется в процентах. Специфический ресурс показывающий лояльность населения планеты к правительству. Чем лучше развита планета тем больше процент влияния. При падении влияния до 0 планета становится свободной для захвата. Чем дальше планета находится от столицы империи, тем ниже процент влияния. Для увеличения влияния на отдалённых планетах необходимо строить информационные центры, которые поднимают данный показатель и оказывают влияние на близлежащие планеты противника, тем самым понижая влияние противника на них. Также величина притока налогов и ресурсов с планеты напрямую зависит от влияния, при влиянии выше 100 % (например, родная планета под воздействием пропаганды) она увеличивается.

Расы

ТВК 
Промышленная Торговая Военная Коалиция (): во время своего золотого века, это была сеть планет, заселённая потомками земных колонистов, мирно торговавших между собой. Когда-то Торговый Орден изгнал со своей территории религиозную секту телепатов-киборгов, которые стали называть себя Идущими. ТВК, сформированная из Торгового Ордена после вторжения васари, постепенно милитаризировала мирную организацию и переняла тактику тотальной войны у своих врагов. Возвращение Идущих приводит к войне на двух фронтах.

ТВК специализируется на неказистых, живучих, бронированных кораблях, вооружённых автоматическими пушками, пушками Гаусса и ракетами, реже — импульсными лазерами, и не стесняется бомбить колонии ядерным оружием; кроме того, она обладает мощной экономической инфраструктурой.

Идущие 
Изгнанные Торговым Орденом, Идущие — дальние потомки людей-колонистов, начавших использовать пси-технологии. Именно из-за этих технологий они и были изгнаны. Долгие годы они продолжали своё развитие. Технический уровень Идущих превосходит уровень ТВК на 1000 лет. Они желают захватить вселенную и распространить везде свою религию Единства (напоминая Эонов из «Supreme Commander»).

Они специализируются на энерго-оружии (лазерном и плазменном) и кинетическом оружии «космос-поверхность»; истребители и бомбардировщики Идущих беспилотные и управляются телепатически, а потому доступны в огромных количествах. Странным моментом может показаться, что преимущество Идущих обусловлено их малым количеством.

Васари 
Технократичные васари постоянно ищут новые миры для заселения и добычи ресурсов. Васари имеют продвинутые нанотехнологии и различные способы управления фазовым пространством. Их Тёмный флот — тень древней Империи Васари, которая находится в постоянных бегах от неизвестной угрозы. В каждой системе они останавливаются для отдыха, пополнения ресурсов и провизии, а перед уходом оставляют предупреждающие маяки. Прибыв в пространство Торгового Ордена, они захватывают незащищённые человеческие миры, прежде чем их продвижение останавливается новосозданной ТВК.

Корабли васари дороже и менее доступны. В то же время одна из технологий позволяет создать сеть «фазовых стабилизаторов», между которыми васари могут передвигаться, игнорируя фазовые линии, и реагировать на изменяющуюся обстановку. Их спецспособности могут ощутимо ослабить врага, а корабли неплохо вооружены «импульсными пушками», «плазменно-волновыми пушками», «импульсными лучами», лучевым оружием «космос-поверхность» и фазовыми ракетами — управляемыми снарядами, которые благодаря встроенному фазовому двигателю, с некоторой вероятностью проходят мимо щитов и бьют прямо в корпус.

Пираты 
Неизвестная раса, с множеством баз во всей галактике. Их история и мотивы неизвестны, их цель — грабить. Нападают на того, за кого дадут больше и не скупятся на разнообразные корабли. Их флотилии могут достигать невероятных размеров. Вероятно раса не так проста, как кажется.

Планеты и космические объекты 
Карта вселенной выглядит как планеты и различные космические объекты, соединённые между собой «фазовыми линиями».
 Планеты земного типа — это самые благоприятные планеты для всех. Особо предпочтительны для ТВК.
 Планеты вулканического типа — эти планеты предпочтительны для Васари, около них находятся астероиды только с металлом.
 Планеты ледяного типа — около них находятся астероиды только с кристаллами
 Планеты пустынного типа — эти планеты предпочтительны для Идущих. На их орбитах можно разместить в полтора раза больше гражданских построек.
 Луны — луны могут содержать чуть больше колонистов, но хуже подходят для торговли, чем астероиды.
 Астероиды — колонизируемые астероиды, способные содержать небольшое количество колонистов.
 Пиратские базы — хорошо защищённые космические станции, построенные на огромных астероидах. Если их захватить, то игрок будет получать прибыль. Примечательны для Пиратов.
 Звёзды — прыжки между системами обычно осуществляются только в гравитационных колодцах звёзд. Корабли рядом со звёздами быстрее восполняют запасы антивещества.
 Пространственный коридор — две «червоточины» (часто находящиеся в разных звёздных системах), между которыми можно мгновенно перемещаться при наличии специального исследования.
 Магнитные облака — невозможно использование спецспособностей (включая развёртывание звёздной базы).
 Плазменные бури — корабли не способны выпускать эскадрильи истребителей и бомбардировщиков, могут содержать нейтральные астероиды с ресурсами.
 Пояса астероидов — понижается точность стрельбы кораблей, могут содержать нейтральные астероиды с ресурсами.
 Мёртвые астероиды — колонизируемые астероиды, неспособные содержать колонистов и не обладающие астероидами с ресурсами. Используются, в основном, как опорные точки.
 Газовые гиганты — неколонизируемые планеты, взрыв корабля в их гравитационном колодце вызывает также небольшой взрыв газа, наносящий урон соседним кораблям; часто содержат астероиды с ресурсами.
 Космический мусор — невозможно колонизировать, но зачастую содержит астероиды с ресурсами.

Отдельные планеты также могут владеть особыми свойствами, незначительно влияющими на игру, или содержать артефакты. Для получения этих преимуществ нужно тратиться на детальное исследование планеты.

Дополнение Sins of a Solar Empire Rebellion: Forgibben Worlds добавило 4 новых типа планет и изменило текстуры существующих.
 Бесплодные — имеет большую вместимость для гражданских построек.
 Железистые - аналог вулканической, но может иметь на орбите 6-8 астероидов с металлом, тем самым являясь крупным источником этого ресурса.
 Океанические — аналог планеты земного типа, но с меньшим максимальным количеством населения.
 Парниковые — позволяют строить на орбите самое большое количество оборонных сооружений.

Редактор карт 
В игру входит редактор карт, позволяющий игроку создать свой собственный сценарий, причём за создание и тест первого сценария игрок получает «достижение».

Но, к сожалению, сделать карту именно такой как вы хотите не получится, так как на одного, заданного вами, игрока придётся как минимум три планеты: земного типа, вулканическая, либо ледяная и астероид. Также вы не сможете расставить планеты в нужном вам месте, программа сделает это сама и случайным образом. Но в корневой папке с игрой есть папка «galaxy forge», в ней одноимённый «exe» файл, запуская который, вы получите редактор карт с намного большими возможностями.

Sins of a Solar Empire: Trinity 
Локализация издания в России известна как «Закат Солнечной Империи. Новая война». Кроме оригинальной игры оно включает два дополнения: «Последний рубеж» (Entrenchment) и «Дипломатия» (Diplomacy), и рассказывает о продолжении галактического противостояния.

«Последний рубеж» значительно расширяет возможности игры в обороне. У каждой расы появляется специализированное оборонительное древо технологий, а существующие оборонительные сооружения обучаются новым трюкам. Кроме того, появляются абсолютно новые средства. «Звёздная база» () — громоздкое и дорогостоящее сооружение, создаваемое специальным, очень дорогим и одноразовым кораблём-строителем в любом гравитационном колодце. Лимит на обычный колодец — 1, на окрестности звезды — 4. Каждую базу можно оснастить 8 модулями — от оружия и ангаров до торговых доков. Кроме того, появились космические мины и специальные крейсера, предназначенные исключительно для атак на постройки. Васари, как обычно, пошли другим путём: звёздные базы строит обычный колонизатор, и они медлительны, но подвижны, а вместо осадного крейсера у них минный заградитель.

«Дипломатия» усложняет до тех пор прямолинейную внешнюю политику. В новом виде игра требует от игрока выдающихся переговорных умений. Одни стороны конфликта призывают к миру искренне, а для других такие разговоры — лишь способ уничтожить противника более тонкими средствами. На экране статуса фракции видно, как фракции относятся друг к другу и почему. Фракции могут заключать друг с другом обоюдовыгодные договоры об исследованиях, поставках металлов или кристаллов. Добавлено более 30 технологий и новые дипломатические крейсеры-послы (). Появилась новая сложность ИИ, названная «Нечестный» (сам ИИ не изменили и он равен «сложному», только его доход с планет, астероидов, торговых портов и т. д. выше).

Rebellion 
Кроме стандартного выбора из трёх рас, игроку также даётся дополнительный выбор, влияющий на игру: лоялист или повстанец. Дополнение также добавляет два новых типа кораблей: корветы (занимают нишу между истребителями/бомбардировщиками и фрегатами) и титаны (сверх-огромные корабли способные в одиночку уничтожить целый флот). Также добавляются новые классы крупных кораблей, а у остальных изменяются характеристики чтобы восстановить баланс. Добавлены шесть новых ветвей исследования и десять новых сценариев. Переработан искусственный интеллект: теперь он не так заинтересован в дипломатии, как в прошлом дополнении, но строит больше баз и «помешан» на титанах. Сложность ИИ, названная «Нечестный», переименована на «Хитрый». Добавлены «Жестокий» и «Ужасный» (сам ИИ не изменили и он равен «сложному», только его доход с планет, астероидов, торговых портов и т. д. выше соответственно («Ужасный» получает ровно в два раза больше)). Умения крупных кораблей разделены теперь на четыре части, а не на три (теперь пользы от них меньше). Дополнение вышло 12 июня 2012 года.

5 июня 2013 был выпущен DLC «The Forbidden Worlds» добавляющий в игру:
 4 новых типа планет для колонизации и исследования: бесплодная, богатая металлами, парниковая, океаническая.
 Новая система специализаций для планет: игрок может выбрать социальную (увеличит популяцию и культуру в ущерб доходу с планеты и производственным мощностям) или индустриальную роль (ограничит рост населения и культуры, но сделает планету прибыльной, с крупными производственными мощностями для кораблей) для своих миров.
 15 новых исследований.
 40 новых планетарных бонусов (артефактов).

20 февраля 2014 был выпущен DLC «Stellar Phenomena» добавляющий:
 Три новых типа звёзд: пульсары, чёрные дыры и нейтронные звёзды
 Шесть новых аномалий: кладбище кораблей (колонизируемое), фонтан антивещества и другие
 11 различных событий. Например: звёзды, плазменные бури, магнитные облака могут с каким-то шансом в случайном направлении запустить разные виды излучения, по-разному действующие на планеты, корабли и сооружения (если же на карте нет аномалий, то они исходят от случайной планеты). Магнитная буря идёт от звезды и на неограниченное планет по очереди (по фазовым трассам) и случайным образом прекращается минимум после «посещения» пяти планет (магнитная буря не даёт всем пользоваться спецсредствами). На колонизированных планетах может случайным образом начаться восстание, даже при высоком уровне лояльности. При восстании планета моментально выходит из под вашего контроля и на ней появляются мятежники (расы ТВК) в случайном количестве и даже, если повезёт (или не повезёт), случайный крупный корабль (тоже ТВК).

22 июня 2016 года был выпущен DLC «Outlaw Sectors», добавляющий в игру:
 Специализацию «Контрабанда» : которая позволяет получать дополнительный доход за счёт снижения всеобщего торгового дохода но с уменьшением налоговых поступлений от планеты;
 Необузданные ополченцы: эти нейтральные силы будут со временем развиваться, захватывать новые планеты и погибать в пламени межпланетной войны точно так же, как обычный игрок;
 Пират Торф: пираты теперь могут совершать свои опустошительные набеги сразу на несколько фракций, радикально меняя ход игры.
Дополнение также вводит в игру 11 новых карт с различными режимами игры, от дуэли 1 на 1 до эпичных войн с десятью сторонами.

Оценки 

Игра заняла второе место в номинации «Стратегия года» (2008) журнала Игромания.

 
Игромания — оценка 85 %

«Ironclad взяли лучшее от RTS и глобальных стратегий и сделали нечто совершенно новое. Прорыв в жанре действительно состоялся»

Полный текст статьи: http://igromania.ru/articles/55905/Sins_of_a_Solar_Empire.htm 

 
Лучшие Компьютерные Игры — оценка 83 %, Орден

«Удачное сочетание игрового процесса, присущего пошаговым космическим стратегиям, с режимом реального времени»

Полный текст статьи: http://www.lki.ru/text.php?id=4129 

 
Навигатор Игрового Мира — оценка 84 %

«Эксперимент Ironclad Games можно считать успешным… Любителей методичного захвата огромных территорий, планирования экспансии и просчитанного развития колоний в сингле или онлайне Sins of a Solar Empire затянет надолго»

 
PC Gamer — оценка 84 %

«Игра, попытки описать которую на словах не передают и десятой части её великолепия. С RTS ничего настолько большого и захватывающего не происходило со времён первой Command & Conquer»

 
Страна Игр — оценка 85 %

«В итоге мы имеем простую красивую игру с великолепным и удобным интерфейсом, где нельзя выиграть, тупо щёлкая мышкой, игру, отлично приспособленную для совместного прохождения и соревновательного многопользовательского режима»

 
Gameplay — оценка 100 %, Выбор редакции

«Sins of a Solar Empire гениальна во всем — от обновлённой концепции 4X RTS (!) до каждого, даже самого мелкого элемента геймплея»

 
IGN — оценка 89 %

«Если вам нравятся хорошие стратегии, вам понравится и Sins of a Solar Empire»

Полный текст статьи: http://pc.ign.com/articles/852/852735p1.html 

Gamespot — оценка 90 %

«Эту игру обязательно должны пройти все любители космических стратегий»

Полный текст статьи: http://www.gamespot.com/pc/strategy/sinsofasolarempire/review.html 

 
Gamespy — оценка 90 %

«Космос огромен. А Sins of a Solar Empire поможет сделать его твоим»

Полный текст статьи: http://pc.gamespy.com/pc/sins-of-a-solar-empire/850906p1.html

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный русский сайт 
 Русскоязычный сайт  с обзорами лучших модов
 Другой Русскоязычный сайт  с обзорами всех доступных обновлений, модов и др.
 
 Официальная русская вики 

Стратегии в реальном времени
Глобальные стратегии
Компьютерные игры 2008 года
Игры для Windows
Игры, сертифицированные для Games for Windows
4X-игры
Компьютерные игры, изданные 1С